Дми́трий Генна́дьевич Буры́лин — иваново-вознесенский фабрикант, меценат и коллекционер из купеческой династии Бурылиных. Видный общественный деятель Иваново-Вознесенска в конце XIX — начале XX века. Старообрядец.

Детство 
Родился 16 февраля 1852 года в Вознесенской слободе в семье вознесенского промышленника Геннадия Диодоровича Бурылина.

Получил домашнее образование. С 14 лет вместе со своим братом Николаем руководил работой ситценабивной фабрики, доставшейся в наследство от деда.

Помимо фабрики, дед Диодор Андреевич оставил в наследство сначала своему сыну, а потом и внуку, лист бумаги со следующим наставлением:
«Жить не зависит от нас, а хорошо жить от нас зависит. Познания свои должно употреблять на истинную пользу и благо своих ближних и Отечества. Доверчивость, качество благородное и великодушное, существует в одних чистых душах. Тщетно суетный и развращенный свет старается делать её смешною, опасность её предпочтительнее несчастий, следующих за противным ей пороком. Доверчивые люди бывают иногда обмануты, но те, кои проводят жизнь в недоверчивости, находятся беспрестанно в жалостном состоянии. Надежда на Бога есть лучшая подпора в жизни. Несчастия научают нас Благоразумию.»

Фабричная деятельность 
В 1876 году вступил во Вторую купеческую гильдию. В том же году построил каменное здание красильно-набивной мастерской.

В 1899 году стал купцом Первой гильдии.

В 1909 году основал «Товарищество мануфактур Д. Г. Бурылина в Иваново-Вознесенске» с капиталом в полмиллиона рублей и «Товарищество Шуйско-Егорьевской мануфактуры».

Общественная деятельность 
В течение 28 лет избирался гласным городской думы. Занимал различные общественные должности в городских и общественных учреждениях.

В 1902 году получил звание Потомственного Почётного гражданина города Иваново-Вознесенска.

Коллекционная деятельность 

Всю свою жизнь Дмитрий Бурылин собирал коллекцию редкостей и древностей, которая позже стала основой для музея.

Страсть к коллекционированию досталась Бурылину, как и фабрики, от деда. В 1864 году бабушка Евдокия Михайловна передала Дмитрию Бурылину всю коллекцию деда — старинные книги, монеты, редкие вещи… Доставшуюся ему в наследство коллекцию Бурылин стал преумножать, выкупая редкие вещи у известных музейщиков и коллекционеров. Для поиска редких вещей Бурылин не раз выезжал за пределы страны — в Германию, Англию, Турцию, Египет, Грецию, Италию, Францию, Финляндию, Бельгию.

В апреле 1903 года коллекция Бурылина впервые была показана публике в здании женской профессиональной школы.

В 1913 году Бурылин привёз из Египта древнюю мумию, которая сейчас является экспонатом Ивановского художественного музея (древнеегипетский саркофаг XXI династии).В 1912—1915 годах Бурылин для своей коллекции выстроил здание музея (изначально экспонаты хранились прямо в доме Бурылиных), которое вскоре перешло в собственность города. О нём Бурылин говорил: «Музей — это моя душа, а фабрика — источник средств для жизни и его пополнения».

Всё собранное Дмитрием Бурылиным состояло из следующих самостоятельных коллекций:
 Археологическая коллекция
 Этнографическая коллекция
 Нумизматическая коллекция
 Коллекция курительных трубок
 Коллекция чернильниц
 Коллекция игральных карт
 Коллекция одежды
 Коллекция женских украшений
 Коллекция икон
 Коллекция редких книг
 Коллекция часов
 Коллекция картин и гравюр

Помимо этих коллекций Бурылин собрал также так называемую «масонскую коллекцию», в которой были масонские знаки разных стран, символические одежды, рукописи, книги, а также оружие и предметы для посвящения в рыцари. В 20-х годах XX века эта коллекция была передана в Эрмитаж и впоследствии распылена по нескольким музейным собраниям, среди которых Музей религии в Петербурге.

Благотворительная деятельность 
Для детей небогатых родителей Бурылин организовывал за свой счёт благотворительные бесплатные обеды и выделял средства для оказания помощи беднякам, а детям из приютов на Новый год закупал подарки.

В 1904 году по инициативе Бурылина была сохранена деревянная церковь XVII века. На свои личные средства он перенёс её на Успенское кладбище.

В 1912 году построил подпорную стенку с решёткой в виде волны и посадил липовую аллею вдоль нынешних ивановских проспекта Ленина и улицы Батурина.

Последние годы жизни 

В 1919 году фабрики и музей Бурылина были национализированы. Его музей переименовали в Иваново-Вознесенский городской музей, а самого Бурылина оставили в нём, по предложению Михаила Фрунзе, главным хранителем.

Позднее был муниципализирован родовой дом Бурылиных, и Дмитрий Геннадьевич со своей семьёй был вынужден жить в полуподвальном помещении этого дома. В октябре 1923 года Бурылин написал прошение в президиум губисполкома о возврате своей усадьбы:

«Вскоре после Октябрьской революции родовой дом мой на углу Советской и Батуринской улиц г. Иваново-Вознесенска был постепенно изъят из моего и семьи моей пользования для надобности других лиц и учреждений. Сперва его частично заняли профессора вновь образованного Политехнического института под свои квартиры, а затем в него был перемещён Губнаробраз, находящийся в нём и сейчас, а в части дома продолжаю жить и я с семьёю, а также помещаются товарищи Сулковский и Невский.»

Усадьбу Бурылину так и не возвратили. Более того, ложно обвинили его в сокрытии и расхищении музейных ценностей и в 1924 году отстранили от должности музейного хранителя.

13 сентября 1924 года Бурылин скончался. Первоначально он был похоронен на Благовещенском кладбище при Благовещенской церкви, но в 1969 году перезахоронен на кладбище «Балино».

Сейчас имя Бурылина носит краеведческий музей, на котором установлена мемориальная доска в честь основателя музея.

Память 

11 сентября 2014 года в Литературном сквере города Иваново был открыт памятник Бурылину Д. Г. Памятник расположен на проспекте Ленина рядом с музеем и домом, в котором жил сам купец Бурылин и собирал свою знаменитую коллекцию. Монумент был создан ивановским скульптором Игорем Бычковым (он же был автором памятника другому Ивановскому фабриканту — Якову Гарелину) в соавторстве с московскими скульпторами Александром и Владимиром Твердовыми. Архитектура площадки, на которой установлен памятник, и постамент — работа другого известного ивановского архитектора Виктора Шахматова. К скверу ведет старинная липовая аллея, которую когда-то распорядился высадить сам Бурылин. Вокруг скульптуры установлены скамейки.

В конце 2021 года общественностью города Иваново был поднят вопрос о переименовании улицы Батурина в улицу Бурылина.

Интересные факты 
 В 1912 году Бурылин намеревался посетить Новый Свет и купил билет на «Титаник», но по счастливой случайности не попал на рейс.
 Из дома Бурылина в Музей ведет подземный ход (под ул. Батурина), который используется в настоящее время как экспозиционная площадка Ивановского краеведческого музея.

Примечания

Литература 
 Соколовская Т. О. Каталог масонской коллекции Д. Г. Бурылина. Русский отдел. — М., 1912. — 46 с.
  (Собрание Д. Г. Бурылина)
 Визитница Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Каталог / отв. ред.-сост. Д. Л. Орлов и А. А. Полякова. — Иваново: Издатель Епишева О. В., 2012. — 208 с. — ISBN 978-5-904004-29-3
 «„Я надеюсь, что это пригодится…“ (Д. Г. Бурылин)» / под общ. ред Д. Л. Орлова. — Иваново : Издатель Епишева О. В., 2011. — 176 с. — ISBN 978-5-904004-26-2
 «Недаром помнит вся Россия..!» К 200-летию Отечественной войны 1812 года : Каталог предметов из собрания ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина / отв. ред.-сост., авт. статьи Д. Л. Орлов. — Иваново : Издатель Епишева О. В., 2012. — 128 с. — ISBN 978-5-904004-36-1
 Тимошина Н. Н. Монеты, медали и боны в собрании Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина. — Иваново: Издатель Епишева О. В., 2014. — 168 с. — ISBN 978-5-904004-44-6
 Орлов Д. Л. Иваново-Вознесенский губернский музей. 1924 год / автор и отв. ред.сост. Д. Л. Орлов. — Иваново: Издатель Епишева О. В., 2014. — 108 с. — (История музея.) — ISBN 978-5-904004-47-7
 Бурылинский альманах: Междисциплинарный научный журнал. — 2014. — № 1. — ISSN 2309-8953

Ссылки 
 Библиотека Д. Г. Бурылина
 Наиболее известные благотворители Ивановского края

Предприниматели Российской империи
Купцы Российской империи
Меценаты Российской империи
Коллекционеры Российской империи
Почётные граждане Иванова
Похороненные на Балинском кладбище
Коллекционеры монет
Основатели музеев России